Основные статьи — Томас и .
Уильям (Уилл, Уилли, Билл, Билли) Томас () — несколько человек с таким именем и фамилией.

 Список 
 Сортировка хронологическая, по году рождения
 Томас, Уильям (? — 1445) — валлийский политик, рыцарь, придворный, дворянин.
  (? — 1554) — валлийский учёный, Клерк Тайного совета Великобритании (1550—1553).
  (1794—1867) — защитник австралийских аборигенов.
  (ок. 1799—1860) — англо-канадский архитектор.
  (1805—1893) — единственный в истории белый вождь племени чероки (его восточной ветви), сенатор от Северной Каролины (1848—1860), главнокомандующий «Легиона Томаса».
  (1829—1892) — англо-канадский архитектор.
 Томас, Уильям Лусон (1830—1900) — британский гравёр по дереву и основатель нескольких британских газет.
  (1832—1878) — валлийский поэт, творивший под  Ислвин; христианский священнослужитель.
  (1834—1879) — валлийский поэт, творивший под  Гвилим Марлс.
  (1839—1927) — американский политик, посол США в Швеции (1883—1885, 1889—1894 и 1898—1905).
  (1861—1924) — англиканский священнослужитель, учёный-теолог, директор колледжа  (1905—1910).
 Томас, Уильям Айзек (1863—1947) — американский социолог.
  (1868—1957) — британский писатель и журналист, военный корреспондент.
  (1892—1971) — американский адмирал, главный капеллан ВМФ США (1945—1949).
  (1921—2000) — американский художник по костюмам.
  (1931—1980) — американский киноактёр.
  (1931—2019) — американский джазовый трубач, писатель, учитель музыки.
  (род. 1941) — американский политик, председатель Комитета Палаты представителей по путям и средствам (2001—2007).
  (род. 1943) — американский писатель и журналист.
  (род. 1959) — американский врач-геронтолог, писатель, основатель .
 Томас, Билл (род. 1967) — канадский финансист, председатель KPMG International.
 Томас, Билл (род. 1983) — американский хоккеист.
 Томас, Уилл (род. 1986) — американский и грузинский баскетболист. См. также 
  (1947—2009; более известен как просто Томас) — американский активист против ядерного оружия, минималист, прожил 27 лет в палатке перед Белым домом.